Cistercienses, plural de cisterciense, relativo a la Orden del Císter, puede referirse al nombre común o gentilicio de los siguientes institutos religiosos de la Iglesia católica:

Monjas cistercienses, orden religiosa monástica femenina fundada por el abad cisterciense Esteban Harding en 1125;
Monjas Cistercienses de la Congregación de San Bernardo, congregación religiosa monástica femenina creada en 1994;
Orden del Císter, orden religiosa monástica masculina fundada por Roberto de Molesmes en 1098, en la Abadía del Císter;
Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, orden religiosa monástica masculina que surge como reforma de la anterior;
Orden de Monjas Cistercienses de la Estricta Observancia, rama femenina de la anterior;
Orden Cisterciense de Bernardas de Esquermes, orden religiosa monástica femenina fundada en 1827 por tres religiosas cistercienses francesas;